Miejscowości w Polsce
 Izdebno-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice 
 Izdebno-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew